Соледад Азомпа има више значења:

 Општина Соледад Азомпа (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Соледад Азомпа (Соледад Азомпа, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику